Akagoma kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Akagoma (vattendrag i Mwaro), 
 Akagoma (vattendrag i Ngozi), 

Robotskapade Burundiförgreningar